New Orleans-klass kan avse:

New Orleans-klass (kryssare, 1896) – en amerikansk fartygsklass bestående av två bepansprade kryssare från 1896.
New Orleans-klass (kryssare, 1931) – en amerikansk fartygsklass bestående av sju tunga kryssare från 1931.
New Orleans-klass (rymdskepp) – en fiktiv rymdskeppsklass i Stjärnflottan i TV-serien Star Trek: The Next Generation